Sandrock ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Sandrock (1863–1937), deutsch-niederländische Schauspielerin
 Bernd Sandrock (* 1955), Fußballspieler in der DDR
 Christian Sandrock (1862–1924), deutsch-niederländischer Maler und Schriftsteller
 Heinz Sandrock (1909–1990), deutscher Kunstturner
 Helmut Sandrock (* 1956), deutscher Fußballfunktionär
 Johann Kaspar Sandrock (1682–1745), deutscher Klassischer Philologe, Archäologe, Philosoph und Hochschullehrer. 
 Karin Bertholdes-Sandrock (* 1952), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Leonhard Sandrock (1867–1945), deutscher Maler
 Otto Sandrock (1930–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Stefan Sandrock (* 1976), deutscher Künstler
 Robby Sandrock (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Wilhelmine Sandrock (1861–1948), deutsche Schauspielerin niederländischer Herkunft

Siehe auch:
 Sand Rock, Ort in Alabama